Víctor Sevilla (Madrid) es un actor español, conocido principalmente por su papel de Ángel Montilla en Amar es para siempre y de "Jeco" Benítez en la serie de televisión Vive cantando ambas de Antena 3.

Biografía 
Víctor Sevilla cursó interpretación durante siete años en la escuela de Cristina Rota, además, ha realizado seminarios interpretativos con Fernando Piernas.

Filmografía

Televisión 
 Rocío, casi madre, como Gustavete (2007-2008)
 Ponme una nube, como Gustavete (2008)
 Hablan Kantan Mienten: HKM, como "El Chori" (2008)
 Herederos, personaje episódico (2008)
 Los hombres de Paco, un episodio: Tiroteo nupcial (2008)
 Sin tetas no hay paraíso, un episodio: La naturaleza del escorpión (2008) 
 Cuestión de sexo, como Jaime (2008)
 La tira, personaje episódico (2008)
 Doctor Mateo, un episodio: De cómo Mateo siempre será Mateo (2009)
 Hospital Central, como Leo, un episodio: Quince horas y quince minutos (2009)
 Maitena: Estados alterados, como Jaime (2009)
 El pacto, como Bruno. Miniserie (2010)
 Adolfo Suárez, como Jaime. Miniserie (2010)
 Hospital Central, como Bernardo Castro (2010)
 La pecera de Eva, como Jaime (2010)
 Frágiles, como Nano (2012)
 Sin vida propia, como Toni. Webserie (2013)
 Niños Robados, como Juan. TV movie (2013)
 Vive Cantando, como Jesús Francisco "Jeco" Benítez (2013-2014)
 Amar es para siempre, como Ángel Montilla Ramos (2015-2016)
 Servir y proteger, como Roy (2022)

Largometrajes 
 Cándida
 Tres metros sobre el cielo, como Ventura. Dir. Fernando González Molina (2010)
 Tengo ganas de ti, como Ventura. Dir. Fernando González Molina (2012)
 La Mula, como un soldado nacional. Dir. Michael Radford (2013)
 Escóndete, como Rafa. Dir. Roque Madrid (2013)
 Ahora o nunca, reparto. Dir. Maria Ripoll (2015)

Cortometrajes 
 ELA, (2010)
 Pornobrujas, como Luis. Dir. Juan Gautier (2011)
 El Perdón, como Jorge (2020)

Teatro 
 De cerca nadie es normal. Teatro Amaya y Nuevo Alcalá (2009-2010)
 A saco. Teatro Arenal (2010)
 La vida por delante, como Momo. Dir. José María Pou. Teatro La Latina (2010-2012)
 Mi sobrino el Concejal, como Marcos. Dir. Esteve Ferrer. Pequeño Teatro Gran Vía (2012)

Videoclips 
 "No pide tanto idiota", de Maldita Nerea (2015)

Referencias 
 https://web.archive.org/web/20150924084714/http://www.rapau.com/Actor.aspx?Codigo=O84107
 

Actores de televisión de España
Actores de cine de España
Actores de Madrid
Nacidos en Madrid